Hrčci
 Hrčak (časopis), glasilo Hrvatskoga čitateljskog društva
 Hrčak (portal), portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske